Belgacom Лига 2012/2013 () — 96-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 22 августа 2012 года и закончится 5 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2012/2013
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2012 году
Спорт в Бельгии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013